Lendu peut désigner :
les Lendu, un peuple d'Afrique centrale  
le lendu, une langue soudanique centrale